Вранеша је насеље у Србији у општини Нова Варош у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 404 становника.

Демографија 
У насељу Вранеша живи 372 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 39,4 година (39,9 код мушкараца и 38,9 код жена). У насељу има 152 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,19.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Новој Вароши
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији